Domingos Pecci foi um compositor, saxofonista e clarinetista brasileiro, nascido em 1900, na cidade de Santos, no Estado de São Paulo.

Ao longo de sua vida, tocou em cidades do interior como Poços de Caldas, em televisões e rádios como Bandeirantes.

Iniciou na música seu filho, Eduardo Pecci "Lambari", quando o mesmo tinha 8 anos de idade.

Compôs choros famosos, tocados em rádios na época. 

Em 1959 lançou seu maior sucesso, Mágoas de um Chorão, tocada por grupos de Choro até hoje

Gravou um álbum chamado Um Saxofone no Choro.

Faleceu em 1977, aos 76 anos, de câncer no estômago.

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Saxofonistas do estado de São Paulo
Clarinetistas de São Paulo
Músicos de choro